Роджерсон — фамилия. Известные носители:

 Роджерсон, Джон Сэмюэль (Иван Самойлович Роджерсон; 1741—1823) — английско-российский лейб-медик Екатерины II, почётный член Петербургской академии наук (1776).
 Роджерсон, Кларк Томас (1918—2001) — американский миколог.
 Роджерсон, Логан (род. 1998) — новозеландский футболист. 
 Роджерсон, Шон (род. 1977) — канадский и американский актёр.